Ка́ркано () — итальянская фамилия и производные от неё. Известные носители:

Фамилия 
 Каркано, Джулио (1812—1884) — итальянский литератор.
 Каркано, Карло (1891—1965) — итальянский футболист и тренер.
 Каркано, Мигель Анхель (1889—1978) — аргентинский политик, министр иностранных дел (1961—1962).
 Каркано, Микеле (1427—1484) — итальянский монах-францисканец, проповедник, создатель благотворительных больниц и ломбардов.
 Каркано, Паоло (1843—1918) — итальянский политический деятель.

Прочее 
 «Каркано» — миланский оперный театр.
 Винтовка Каркано — итальянская винтовка с заряжанием от обоймы.
 6,5×52 мм Каркано — патрон для этой винтовки.